Jakobs ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Jakob.

Namensträger 
 Cornelia Jakobs (* 1992), schwedische Sängerin
 David Jakobs (* 1983), deutscher Musikaldarsteller 
 Ditmar Jakobs (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Eduard Jakobs (1920–2012), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker (CDU)
 Elmar Jakobs (* 1965), deutscher Diplomat
 Eva-Maria Jakobs (* 1955), deutsche Linguistin und Hochschullehrerin
 Günther Jakobs (* 1937), deutscher Rechtswissenschaftler und  Philosoph
 Günther Jakobs (Illustrator) (* 1978), deutscher Illustrator
 Hans-Jürgen Jakobs (* 1956), deutscher Volkswirt und Journalist
 Hermann Jakobs (* 1930), deutscher Historiker
 Horst Heinrich Jakobs (1934–2023), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Ismail Jakobs (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Jann Jakobs (* 1953), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Potsdam
 Johannes Jakobs (1917–1944), deutscher Fußballspieler
 Josef Jakobs (1898–1941), deutscher Spion
 Julian Jakobs (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Karl Jakobs (NS-Opfer) (1907–1940), deutsches NS-Opfer 
 Karl Jakobs (* 1959), deutscher Physiker
 Karl-Heinz Jakobs (1929–2015), deutscher Schriftsteller
 Karl-Heinz Jakobs (Mediziner) (1941–2018), deutscher Pharmakologe
 Konrad Jakobs (1874–1931), deutscher Pfarrer
 Marco Jakobs (* 1974), deutscher Leichtathlet und Bobfahrer
 Mathias Jakobs (1885–1935), deutscher Politiker
 Michael Jakobs (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Monika Jakobs (* 1959), deutsche Theologin und Hochschullehrerin
 Rainer Jakobs (* 1957), deutscher Fußballspieler
 Roy Jakobs (* 1974), niederländischer Manager
 Samira Jakobs (* 1990), deutsche Synchronsprecherin

 Wilhelm Jakobs (1858–1942), deutscher Eisenbahningenieur

Siehe auch 
 Jacobs
 Jacobs (Familienname)

Familienname